Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1997, facente parte dell'ATP Tour 1997, ha avuto come vincitore Sláva Doseděl che ha battuto in finale Carlos Moyá 7-6 7-6 6-7 6-2.

Teste di serie 

 Carlos Moyá (finale)
 Albert Costa (primo turno)
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Magnus Norman (semifinali)

 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Hicham Arazi (secondo turno)
 Francisco Clavet (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1997